Brunhuber ist der Familienname folgender Personen:

 August Brunhuber (1851–1928), deutscher Geologe
 Kim Brunhuber, kanadisch-US-amerikanischer Fernsehjournalist